Cees Wiebes (1950), Nederlands politicoloog
Eric Wiebes (1963), Nederlands politicus
Jacobus Theodorus Wiebes (1931-1999), Nederlands entomoloog
Lorena Wiebes (1999), Nederlands wielrenster